Termin ACPT ima više značenja.

 Ditrans,policis-poliprenil difosfat sintaza ((2E,6E)-farnezil difosfat specifična), enzim
 Američki turnir ukrštenih reči ()